Ana Mariscal – attrice e regista spagnola
 Ángel Mariscal – calciatore spagnolo, attaccante
 Javier Mariscal – artista visuale spagnolo
 Víctor Mariscal – ex cestista messicano